ACZ steht für:

 Agrochemisches Zentrum
 Zabol Airport (IATA-Code), Flughafen von Zabol im Iran
 Henderson Field (North Carolina) (FAA-Code), Flughafen bei Wallace, Pender County, USA

acz steht für:

 Acheron (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Tocho-Sprachen innerhalb der kordofanischen Sprachgruppe, Sudan

ACZ